Das Wilkinson Lady Championships 1996 war ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Es war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 17. bis 22. Juni 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch